Bahr kan syfta på:

 Bahr – ett efternamn samt personer med namnet.

Geografi

Liberia 

 Bahr (klan i Liberia), River Cess County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar